La Doble penetració anal o DAP (de l'anglès Double Anal Penetration) és un mot utilitzat en el món del cinema per a adults per fer referència a la inserció simultània de dos penis dins l'anus. La DAP és considerada una pràctica extrema que requereix una gran capacitat de dilatació dels esfínters de l'anus per tal de permetre acollir les dues vergues. És també una pràctica sovint difícil de filmar que requereix una gran disciplina posicional dels tres participants per tal que la càmera pugui captar aquest complex acte sexual. Pels directors de cinema X és especialment important que durant la DAP la imatge mostri la vagina lliure, per tal de certificar visualment que els dos penis es troben introduïts dins l'anus

Cinema pornogràfic